Clemens J. Setz – scrittore e traduttore austriaco
 Friedrich Setz – architetto e ingegnere austriaco
 Wolfram Setz – storico, editore, traduttore e saggista tedesco